438 км, 438-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 438 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 631926
 438 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 304432